Трассирование или трассировка (англ. trace) — многозначный термин, нашедший применение в различных отраслях:

 Пошаговый анализ плана, сценария или алгоритма.
 Трассировка — приём, который может использоваться в обработке растровых изображений с целью получения векторных форматов.
 Также трассировка — отслеживание последовательности исполнения инструкций программы используется как метод отладки программного кода при разработке компьютерных программ.
 Применительно к компьютерным сетям (в том числе и интернету), трассирование используется с целью выявления маршрута, соединяющего два компьютера (или серверы, иные сетевые устройства). Маршрутом в этом случае являются адреса промежуточных устройств.
 Трассирование линейных сооружений — проектирование трассы линейных сооружений (газопровод, водопровод, канализация, теплотрасса, линии связи, электричества, метрополитена и т. п.).
 Трассировкой называют процедуру прокладки токоведущих дорожек при проектировании печатных плат.
 Трассирование — техническое оформление переводных векселей, то есть открытие маршрута их движения. (банковское)
 Трассировка лучей в трёхмерной графике — метод определения цвета определённой точки изображения путём отслеживания лучей от источников света, достигающих рассматриваемой точки.

См. также